Victor Gervais (né le  à Prince George, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1985, il commence sa carrière avec les Thunderbirds de Seattle dans la Ligue de hockey de l'Ouest. 

Lors de la saison 1997-1998 de la East Coast Hockey League il remporte la Coupe Kelly avec les Admirals de Hampton Roads.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1985-1986 || Spruce Kings de Prince George || PCJHL ||55 ||70 ||85 ||155 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1985-1986 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1986-1987 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||66 ||13 ||30 ||43 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||69 ||30 ||46 ||76 ||134 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1988-1989 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||72 ||54 ||65 ||119 ||158 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||69 ||64 ||96 ||160 ||180 ||13 ||8 ||9 ||17 ||30
|-
|1989-1990 || Skipjacks de Baltimore || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1990-1991 || Skipjacks de Baltimore || LAH ||28 ||2 ||13 ||15 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 || Admirals de Hampton Roads || ECHL ||8 ||5 ||14 ||19 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 || Skipjacks de Baltimore || LAH ||21 ||1 ||5 ||6 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 || Admirals de Hampton Roads || ECHL ||44 ||30 ||43 ||73 ||79 ||14 ||6 ||8 ||14 ||20
|-
|19̝92-1993 || Skipjacks de Baltimore || LAH ||10 ||2 ||4 ||6 ||2 ||7 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|1992-1993 || Admirals de Hampton Roads || ECHL ||59 ||38 ||80 ||118 ||137 ||4 ||0 ||3 ||3 ||10
|-
|1993-1994 || Pirates de Portland || LAH ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-199̟4 || Lumberjacks de Cleveland || LIH ||37 ||16 ||16 ||32 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Admirals de Hampton Roads || ECHL ||31 ||22 ||53 ||75 ||82 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1994-1995 || Lumberjacks de Cleveland || LIH ||52 ||20 ||32 ||52 ||55 ||4 ||1 ||3 ||4 ||4
|-
|1995-1996 || Lumberjacks de Cleveland || LIH ||56 ||10 ||28 ||38 ||58 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|1995-1996 || Admirals de Hampton Roads || ECHL ||3 ||3 ||0 ||3 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Admirals de Hampton Roads || ECHL ||52 ||28 ||60 ||88 ||170 ||7 ||2 ||12 ||14 ||12 
|-
|1996-1997 || Griffins de Grand Rapids || LIH ||14 ||2 ||2 ||4 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Pirates de Portland || LAH ||9 ||1 ||6 ||7 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Admirals de Hampton Roads || ECHL ||42 ||25 ||32 ||57 ||112 ||19 ||7 ||11 ||18 ||30
|-
|1998-1999 || Frankfurt Lions || DEL ||49 ||19 ||24 ||43 ||89 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Frankfurt Lions || DEL ||53 ||16 ||16 ||32 ||120 ||5 ||2 ||0 ||2 ||6
|-
|2000-2001 || Frankfurt Lions || DEL ||55 ||10 ||27 ||37 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Frankfurt Lions || DEL ||47 ||12 ||15 ||27 ||66 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 || Frankfurt Lions || DEL ||46 ||7 ||9 ||16 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Pride de Florence || ECHL ||27 ||6 ||23 ||29 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Mission de Saint-Jean || LHMSQ ||16 ||6 ||9 ||15 ||26 ||17 ||7 ||13 ||20 ||16
|-
|2004-2005 || Mission de Sorel-Tracy || LNAH ||45 ||21 ||33 ||54 ||112 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Statistiques Roller Hockey International 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1993 || Bullfrogs d'Anaheim || RHI ||14 ||14 ||24 ||38 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994 || Bullfrogs d'Anaheim || RHI ||19 ||24 ||29 ||53 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995 || Bullfrogs d'Anaheim || RHI ||21 ||23 ||55 ||78 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996 || Bullfrogs d'Anaheim || RHI ||25 ||29 ||55 ||84 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997 || Bullfrogs d'Anaheim || RHI ||17 ||17 ||45 ||62 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998 || Bullfrogs d'Anaheim || RHI ||1 ||0 ||3 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Statistiques de Euro HL 

|1998-1999 ||align="left"| Lions de Francfort ||align="left"| Euro HL  || 6 || 1 || 1 || 2 || 20 ||- ||align="left"|
|-

Carrière d'entraîneur

Statistiques d'entraîneur 
Mis à jour le 

|-
|2009-2010 || Grizzlies de Victoria || LHCB 
|  ||  ||  ||  || 
|-
|2010-2011 || Grizzlies de Victoria || LHCB 
|  ||  ||  ||  || 
|-
|2011-2012 || Grizzlies de Victoria || LHCB 
|  ||  ||  ||  || 
|-
|2012-2013 || Wolves de Westshore || LHCB  
|  ||  ||  ||  || 
|-
|2017-2018 || Spruce Kings de Prince George || LHCB 
|  ||  ||  ||  ||

Notes et références 

Naissance en mars 1969
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Admirals de Hampton Roads
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Pride de Florence
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur du Mission de Sorel-Tracy
Naissance à Prince George (Canada)